Cet article présente la liste des villes du Honduras.

Villes du Honduras de plus de 10 000 habitants

Annexes

Sources

Liens externes 

Institut National des Statistiques
City Population
PopulationData.net - Liste des aires urbaines du Honduras

Honduras

Liste en rapport avec le Honduras